Shiqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shiqiao (ort), Tianjin, 
 Shiqiao (häradshuvudort), Guangdong, 
 Shiqiao (socken i Kina, Zhejiang), 
 Shiqiao (socken i Kina, Chongqing), 
 Shiqiao (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar